Tlaxco ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Tlaxco (Guerrero)
 Tlaxco (Hidalgo)
 Tlaxco (Chiconcuautla) (Bundesstaat Puebla)
 Tlaxco (Tlaxco, Puebla)
 Tlaxco (Tlaxcala)

Tlaxco bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: